Сервет Пандур () е турска актриса.

Биография 
Сервет Пандур е родена на 27 март 1970 година в град Бергама, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Сервет Пандур в SinemaTürk 
 Сервет Пандур в Diziler.com 
 Сервет Пандур в Sinemalar.com 
 Сервет Пандур в IMDb 

Турски актьори и актриси